Брахмалока:

 Брахма-лока — мир (пространство, «лока») Брахмы.
 Брахмалока — посмертное имя императора Кхмерской империи Харшавармана II (правил 941—944).